Tafelmusik est un mot allemand signifiant littéralement « musique de table ». Il peut désigner :
 Tafelmusik, un genre musical
 Tafelmusik, une œuvre de Georg Philipp Telemann
 Tafelmusik, un ensemble de musique baroque
 (197856) Tafelmusik, un astéroïde